

Astronomia
 9842 Funakoshi – asteroide della fascia principale

Persone
 Gichin Funakoshi – karateka e maestro di karate giapponese
 Gigō Funakoshi – karateka giapponese
 Yuzo Funakoshi – ex calciatore giapponese